Bombelli ist der Familienname folgender Personen:

 Rafael Bombelli (1526–1572), italienischer Mathematiker
 Sebastiano Bombelli (1635–1719), italienischer Maler

Bombelli bezeichnet außerdem:

 Bombelli (Mondkrater)